Benkő Zoltán (1923–2005) újságíró, közgazdász, üzletember
 Benkő Zoltán (1938–2015) zongoraművész, zenepedagógus
 Benkő Zoltán (1983) kajakos, olimpikon